Astigmata — гипотряд, когорта или отряд клещей из надотряда Acariformes. Насчитывают более 3400 видов.

Значение 
Среди представителей этой группы есть множество опасных паразитов позвоночных животных и человека (чесоточный клещ и другие), вредителей зерна и продуктов его переработки (Амбарные, хлебные или мучные клещи). Три надсемейства (Analgoidea, Pterolichoidea и часть Pyroglyphoidea) образуют парафилетическую группу перьевых клещей (около 2000 видов, более 440 родов, 33 семейства), связанных с птицами.

Классификация 
Рассматривается в ранге гипотряда Astigmata (=Astigmatina) или когорты в составе подотряда панцирные клещи, или в качестве отдельного подотряда или отряда в составе клады Sarcoptiformes надотряда Acariformes. Объединяет около 80 семейств, более 1000 родов и около 3400 видов.

 Astigmata
 Клада Acaridia (> 400 родов, > 1300 видов)
 Надсемейство Acaroidea (Tyroglyphoidea) (> 120 родов, > 500 видов)
 Надсемейство Canestrinioidea (> 100 родов, > 300 видов)
 Chetochelacaridae — Lophonotacaridae — Canestriniidae — Heterocoptidae
 Надсемейство Glycyphagoidea  (> 70 родов, > 150 видов)
 Euglycyphagidae — Chortoglyphidae — Pedetropodidae — Echimyopodidae — Aeroglyphidae — Rosensteiniidae — Glycyphagidae
 Надсемейство Hemisarcoptoidea (50 родов, > 200 видов)
 Chaetodactylidae — Hyadesiidae — Carpoglyphidae — Algophagidae — Hemisarcoptidae — Winterschmidtiidae
 Надсемейство Histiostomatoidea (60 родов, > 200 видов)
 Histiostomatidae — Guanolichidae
 Надсемейство Hypoderatoidea  (20 родов) Hypoderidae
 Надсемейство Schizoglyphoidea  (2 рода, 2 вида) Schizoglyphidae
 Клада Psoroptidia (> 600 родов, > 2000 видов)
 Надсемейство Analgoidea (> 200 родов, 700 видов)
 Alloptidae — Analgidae — Apionacaridae — Avenzoariidae — Cytoditidae — Dermationidae — Dermoglyphidae — Epidermoptidae — Heteropsoridae — Laminosioptidae — Proctophyllodidae — Psoroptoididae — Pteronyssidae — Thysanocercidae — Trouessartiidae — Xolalgidae
 Надсемейство Pterolichoidea (включая Freyanoidea) (> 200 родов, > 500 видов)
 Ascouracaridae — Caudiferidae — Cheylabididae — Crypturoptidae — Eustathiidae — Falculiferidae — Freyanidae — Gabuciniidae — Kiwilichidae — Kramerellidae — Ochrolichidae — Oconnoriidae — Pterolichidae — Ptiloxenidae — Rectijanuidae — Syringobiidae — Thoracosathesidae — Vexillariidae
 Надсемейство Pyroglyphoidea  (26 родов, > 50 видов)
 Pyroglyphidae — Turbinoptidae — ?Ptyssalgidae
 Надсемейство Sarcoptoidea (syn. Psoroptoidea), волосяные и чесоточные клещи (160 родов, > 600 видов)
 Atopomelidae — Audycoptidae — Chirodiscidae — Chirorhynchobiidae — Galagalgidae — Gastronyssidae — Lemurnyssidae — Listrophoridae — Listropsoralgidae — Lobalgidae — Myocoptidae — Paracoroptidae — Pneumocoptidae — Psoroptidae — Rhyncoptidae — Sarcoptidae

См. также 
 Пылевые клещи
 Чесоточный зудень
 Afrolistrophorus hapalomys
 Gohieria fusca
 †Levantoglyphus sidorchukae
 Otodectes cynotis

Примечания

Литература 
 Domes, K.; Althammer, M.; Norton, R.A.; Scheu, S.; Maraun, M. 2007: The phylogenetic relationship between Astigmata and Oribatida (Acari) as indicated by molecular markers. Experimental & applied acarology, 42: 159—171. doi: 10.1007/s10493-007-9088-8
 O’Connor, B.M. 1984: Phylogenetic relationships among higher taxa in the Acariformes, with particular reference to the Astigmata. Pp. 19-27 in Griffiths, D.A.; Bowman, C.E. Acarology VI, Vol. I. Ellis-Horwood Ltd., Chichester.

Ссылки 
 Перьевые клещи (Astigmata)